Euronics oder Red Zac steht für:

 Euronics Deutschland, Einkaufsgemeinschaft für Elektrogeräte
 Euronics International Ltd., Elektrogeräte-Einkaufsgemeinschaft